Ana-kata kan syfta på:

 Ana-kata – riktningar i en hyperrymd
 Anakata – alias för en svensk hackare, se Gottfrid Svartholm